Fesl ist der Familienname von:

 Florian Fesl (* 1988), deutscher volkstümlicher Sänger
 Fredl Fesl (* 1947), deutscher Musiker und Sänger
 Harald Fesl (* 1962), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fesel